

Patronyme 

 Adolphe Delespaul (1802-1849), homme politique français.
 Fortunée Delespaul (1896-1980), religieuse française.

Entreprise 
 Delespaul-Havez, chocolaterie française, productrice notamment du Carambar.